CNRT puede referirse a:

Al Congreso Nacional de Reconstrucción de Timor del Este;
A la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de Argentina.